Cruz de Piedra peut désigner :

 Cruz de Piedra, localité argentine située dans la province de Mendoza ;
 Cruz de Piedra, localité argentine située dans la province de San Luis ;
 Cruz de Piedra, localité située dans l'État de Sonora ;
 Cruz de Piedra, localité cubaine.